El Bosque hace referencia a varios artículos:

Lugares
 El Bosque (Caracas), urbanización en Venezuela;
 El Bosque (Ciudad de la Costa), balneario en Uruguay;
 Estadio Juan Carmelo Zerillo, Argentina;
 Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia;
 Country Club El Bosque, Lima, Perú;

En México
 El Bosque (Chiapas), localidad;
 Municipio de El Bosque, en Chiapas
 El Bosque (Huixquilucan), colonia popular;

En España
 El Bosque (Cádiz), municipio
 El Bosque (Cantabria), pedanía del municipio de Entrambasaguas
 El Bosque (núcleo zoológico), en Oviedo, Asturias;

En Chile
 Base Aérea El Bosque, un pequeño aeropuerto en Santiago de Chile; 
 Avenida El Bosque, una vía de circulación en Santiago de Chile;
 El Bosque (estadio), un estadio en Santiago de Chile;
 Comuna de El Bosque, comuna de Santiago de Chile;
 El Bosque, barrio de la ciudad de Labranza; 
 El Bosque, avenida de Labranza;

Hidrogeografía 
 El Bosque o Majaceite, provincia de Cádiz;
 Río El Bosque, comarca de la Sierra, provincia de Cádiz;

Películas 
 El bosque o The Village, estadounidense, de 2004, dirigida por M. Night Shyamalan.
 El bosque (película de 2002), luso-hispano-brasileña de 2002, dirigida por Leonel Vieira;